Serrezuela puede referirse a:
Diminutivo de sierra

Orónimos
La Serrezuela (Camero Viejo), pico de esa sierra, en el Sistema Ibérico.
Macizo de la Serrezuela, entre el Sistema Central y el Duero. Da nombre a la Comarca de la Serrezuela y a diversas localidades llamadas "de la Serrezuela".
Serrezuela de Santerga, en Sierra Mágina, Sistema Subbético.

Topónimos
San Miguel de Serrezuela, provincia de Ávila.
Aldeanueva de la Serrezuela, provincia de Segovia.
Montejo de la Vega de la Serrezuela, provincia de Segovia.
Marquesado de La Serrezuela, llamado así por un lugar del actual municipio de Dos Hermanas, provincia de Sevilla.
Serrezuela, localidad de la provincia argentina de Córdoba.

Notas